June или JUNE (англ. ) может означать:

Имя 
 Джун (имя) — женское имя.

В культуре 
 June — рок-группа из Чикаго.
 June of 44 — американская рок-группа.
 June — японский исполнитель корейского происхождения.
 «June» — песня Spock's Beard из альбома The Kindness of Strangers.
 June — японский журнал манги.

Другое 
 June — производитель «умных печей» — духовых шкафов с управлением и контролем приготовления (включая видеотрансляцию) через мобильное приложение.

Примечания